Výraz krokodýl může být:

obecný význam
 krokodýli – řád plazů
 krokodýl – rod krokodýlů Crocodylus

v dopravě
 krokodýl (zabezpečovací zařízení) – francouzské vlakové zabezpečovacího zařízení
 krokodýl (lokomotiva) – přezdívka lokomotiv 
 Motorové vozy 850 a 851 – motorové vozy s přezdívkou krokodýl 

v kultuře

 filmy
 Krokodýl (film) – film režiséra Kim Ki-duka
 Káťa a krokodýl – film s Oldřichem Novým
 Krokodýl Dundee – australský film z roku 1986
 Krokodýl Dundee II. – australský film z roku 1988
 Krokodýl Dundee v Los Angeles – americko-australský film z roku 2001
 Krokodýl Ghandee – album skupiny Totální nasazení z roku 2007
 Radio Krokodýl – brněnská rozhlasová stanice

jiný význam
 krokodil, též počeštěně krokodýl – droga

Externí odkazy